Дюна может означать:
 Дюна — положительная форма рельефа; песчаный холм, образовавшийся под воздействием ветра.
 Дюна — медиафраншиза, основная на романах Фрэнка Герберта, продолженная романами Брайана Герберта и Кевина Андерсона, а также созданными на их основе фильмами, сериалами и видеоиграми.

Литература 
 Дюна — роман Фрэнка Герберта.
 Дюна — рассказ Стивена Кинга.

Фильмы и сериалы 
 Дюна — неосуществлённый кинопроект Алехандро Ходоровски.
 Дюна — фильм Дэвида Линча 1984 года.
 Дюна (Дюна Фрэнка Герберта) — мини-сериал 2000 года.
 Дюна — фильм Дени Вильнёва 2021 года.
 Дюна 2 — предстоящий фильм Дени Вильнёва 2023 года.
 Дюна: Сестричество — предстоящий телесериал, спин-офф фильма 2021 года.

Музыка 
 Дюна — советская и российская музыкальная группа.

Топонимы 
 Дюны — пляж на побережье Финского залива между Сестрорецким Курортом и Солнечным.
 Дюны — бывшая станция Приморской железной дороги.
 Дюны — туристическая база на Куршской косе в Калининградской области.

Другое 
 Дюна — минный заградитель Русского императорского и советского флота.

См. также 
 Дюне
 Дюнное
 Песчаные дюны (филателия)